Fingers crossed ("dita incrociate" in lingua inglese), può riferirsi a:
 Fingers Crossed – album degli Architecture in Helsinki del 2003
 Fingers Crossed – album di Ian Hunter del 2016
 Fingers Crossed – singolo di Agnes del 2020
 Fingers Crossed – singolo di Lauren Spencer-Smith del 2022